Vlagyiszlav Volkov néven ismert személyek
 Vlagyiszlav Nyikolajevics Volkov (1935–1971) szovjet űrhajótervező, űrhajós
 Vlagyiszlav Andrejevics Volkov (1980-) kirgiz labdarúgó kapus